Żetygen (kaz. Жетіген) – wieś w rejonie ilijskim w obwodzie ałmackimkim, ok 47 km na północ od Ałmaty. 

Wieś chłopska założona w 1873 roku. W czasach sowieckich były to dwie wsie: Żetygen i Mikołajówka. Wieś jest położona nad zbiornikiem kapszagajskim. 

W 1922 roku w Mikołajówce urodził się ukraiński artysta Mykoła Semenowicz Tregubow (1922–2007).

W 1946 roku w Żetygenie urodził się kazachski polityk i minister spraw zagranicznych Kanat Saudabajew.

Przypisy 

Wsie w obwodzie ałmackim